La Marge, roman d'André Pieyre de Mandiargues publié en 1967.
 La Marge, film de Walerian Borowczyk sorti en 1976, tiré du roman susnommé.

Voir aussi